На Евровидении 1990 Ирландию представил Лим Рейлли с песней Somewhere In Europe. Ирландия заняла 2 место со 132 баллами, поделив его с Францией, набравшей такое же количество баллов. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Австрия и Швеция. Максимальное количество баллов (12) Ирландия выставила Италии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1990»